Verity ist der Familienname folgender Personen:

 John Verity (* 1949), englischer Gitarrist 
 Ruggero Verity (1883–1959), italienischer Entomologe 
 William Verity (1917–2007), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Verity steht für:
 Verity, eine Statue von Damien Hirst im Hafen von Ilfracombe